A Tabu epizódjainak listája:

Évadáttekintés

Első évad (2017)

Második évad (2018) 

Televíziós sorozatok epizódlistái